Dieser Artikel behandelt die uruguayische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Uruguay qualifizierte sich am vorletzten Spieltag als drittbeste Mannschaft der Südamerika-Qualifikation. Die Mannschaft nahm zum 14. Mal teil und seit 2010 ohne Unterbrechung. Nach einem torlosen Unentschieden gegen Südkorea, einer 0:2-Niederlage gegen Portugal und einem 2:0-Sieg gegen Ghana schied Uruguay mit vier Punkten als Gruppendritter bereits in der Vorrunde aus. Ausschlaggebend für das Ausscheiden der Mannschaft war die geringere Anzahl erzielter Tore verglichen mit dem Gruppenzweiten Südkorea.

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikation des südamerikanischen Fußballverbandes CONMEBOL.

Spiele 

Uruguay vertraute in der Qualifikation zunächst weiter auf Nationaltrainer Óscar Tabárez, der die Mannschaft seit 2006 trainiert. Die Uruguayer starteten aber durchwachsen in die Qualifikation – von den ersten sechs Spielen konnten sie nur zwei gewinnen und zweimal remis spielen. In der anschließenden Copa América 2021 konnten sie nur vier Tore erzielen und schieden im Viertelfinale gegen Kolumbien durch Elfmeterschießen aus. Danach folgten zunächst zwei Siege und zwei Remis, dann aber vier Niederlagen. Damit hatten fünf Mannschaften mehr Punkte als die Uruguayer, worauf Tabárez entlassen wurde. Sein Nachfolger wurde Diego Alonso, der zuvor nur Vereinsmannschaften trainiert hatte. Unter ihm gelangen in den letzten vier Spielen vier Siege, wodurch die Uruguayer noch auf den dritten Platz kletterten und sich am vorletzten Spieltag für die WM qualifizierten.

Insgesamt wurden 39 Spieler in den 18 Spielen eingesetzt, davon standen auch 24 im Kader für die Copa América 2021. Vier Spieler kamen nur einmal und 16 mindestens in der Hälfte der Spiele zum Einsatz. Kein Spieler kam in allen 18 Spielen zum Einsatz. Auf 17 Einsätze brachte es Kapitän Diego Godín. Auf 16 Einsätze kam Rodrigo Bentancur, der zweimal nach der jeweils zweiten Gelben Karte pausieren musste. Je 14 Spiele bestritten Luis Suárez und Federico Valverde, der einmal nach der zweiten Gelben Karte aussetzen musste. Am häufigsten im Tor stand Fernando Muslera (10×), der die ersten vier Spiele wegen eines gebrochenen Schienbeins und die letzten vier Spiele wegen einer Knieverletzung nicht eingesetzt werden konnte. Ihn vertrat in den ersten vier Spielen Martín Campaña und in den letzten vier Spielen Sergio Rochet, für den dies die ersten Länderspiele waren. Von Tabárez wurden in jedem der ersten neun Spiele Neulinge eingesetzt:  Mauro Arambarri (10 Spiele) und Nicolás De La Cruz (9) im ersten Spiel, Ronald Araújo (9) im zweiten Spiel, Gabriel Neves (1) in der Nachspielzeit des dritten Spiels, Agustín Oliveros (1) für volle 90 Minuten im vierten Spiel, Facundo Torres (5) im fünften Spiel, Fernando Gorriarán (3) im sechsten Spiel, Joaquín Piquerez (7) und David Terans (2) im siebten Spiel, Agustín Álvarez Martínez (4) und Manuel Ugarte (2) im achten Spiel sowie Federico Martínez (1) für sechs Minuten im  neunten Spiel. Diego Alonso setzte dann im ersten Spiel unter seiner Regio gleich fünf Neulinge ein: Neben Torhüter Rochet noch Agustín Canobbio (2), Mathías Olivera (3), Facundo Pellistri (3) und Damián Suárez (4). Zudem kam im letzten Spiel noch Diego Rossi zu seinem Debüt, der zuvor unter  Tabárez  viermal auf der Bank gesessen hatte. Sein 100. Länderspiel bestritt Martín Cáceres im zweiten Qualifikationsspiel.

Bester Torschütze der Uruguayer war wie 2014 Luis Suárez, der in 14 Spielen acht Tore erzielte, darunter das allererste der Tor der Qualifikation, was ihm nach 2010 und 2014 zum dritten Mal gelang. Fünf Tore steuerte Giorgian De Arrascaeta bei. Ihre ersten Länderspieltore erzielte Rodrigo Bentancur in seinem 47. Länderspiel und Agustín Álvarez Martínez beim Debüt. Insgesamt erzielten neun Uruguayer die 22 Qualifikationstore. Da sie genausoviele Gegentore kassierten, sind die Uruguayer die einzige Mannschaft, die sich mit einer ausgeglichenen Tordifferenz qualifizierten.

Abschlusstabelle

Vorbereitung

Spiele

Kader

Endrunde

Gruppenauslosung 
 

Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. April war Uruguay Topf 2 zugeordnet und konnte daher in eine Gruppe mit Weltmeister Frankreich oder Gastgeber Russland gelost werden. Uruguay konnte keiner der anderen drei bereits qualifizierten südamerikanischen Mannschaften und auch nicht Deutschland zugelost werden, da beide in Topf 2 waren. Die Mannschaft trifft in der Gruppe H auf Portugal, Ghana und Südkorea.

Gegen Portugal gewann Uruguay vier Jahre zuvor im Achtelfinale mit 2:1. Zudem gab es eine 0:3-Niederlage kurz vor der WM 1966 und ein 1:1 beim Turnier zur Brasilianischen Unabhängigkeit 1972. Gegen Ghana gewannen sie bei der WM 2010 im Viertelfinale im Elfmeterschießen. Dabei verhinderte Luis Suárez in der Nachspielzeit der Verlängerung durch ein Handspiel ein Tor der Ghanaer und Asamoah Gyan verschoss den fälligen Strafstoß. Gegen Südkorea gewann Uruguay in der WM-Vorrunde 1990 und im  WM-Achtelfinale 2010. Zudem gab es sechs Freundschaftsspiele von denen Uruguay vier gewann und je eins remis endete bzw. verloren wurde.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe H

Einzelnachweise 

2022
Uruguay